Талашко — фамилия.

Известные носители:
 Талашко, Андрей Михайлович (род. 1982) — белорусский легкоатлет.
 Талашко, Владимир Дмитриевич (род. 1946) — советский и украинский актёр.